Гравитационные волны в теории гравитации — это свободные колебания гравитационного поля.
 Гравитационные волны в гидродинамике — это колебания в жидкости, находящейся под действием силы тяжести.
 Изгибные гравитационные волны (ИГВ) — это сочетание изгибных колебаний объекта и связанных с ними гравитационных волн в той же среде, где находится объект. Примером такой системы служит ледяная пластина в воде.

Примечания